Popis pobjednika Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji za žene:

Vanjske poveznice
Službena stranica Wimbledona 

Wimbledonske pobjednice
Wimbledonske pobjednice